Cintura - parte do corpo dos vertebradoss onde articulam-se os membros
Cintura (teoria dos grafos) - o comprimento do mais curto ciclo contido no grafo
Cintura (álbum) - o quinto álbum de estúdio do grupo musical português Clã

Desambiguação